Miejscowości w USA:
 Ethel – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Attala
 Ethel – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Macon